Беззаконие:
 Беззаконие — советская короткометражная комедия 1953 года по мотивам одноимённого рассказа А. П. Чехова.
 Беззаконие — американский фильм нуар 1955 года.
 Беззаконие — российский рисованный мультфильм 2010 года по одноимённому рассказу А. П. Чехова.